YWP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Webequie (Ontario) (Canada)